Andersonville – città della Contea di Sumter, Georgia (Stati Uniti d'America)
 Andersonville – census-designated place statunitense situato nello stato del Tennessee
 Andersonville – film del 1996 diretto da John Frankenheimer
 Prigione di Andersonville – campo di prigionia della guerra di secessione americana
 La polvere e la gloria (Andersonville) – romanzo di MacKinlay Kantor del 1955